Plusieurs églises sont nommées église Saint-Vigor en l'honneur de saint Vigor :

Église Saint-Vigor à Trungy, dans le département du Calvados.
Église Saint-Vigor à Asnières-en-Bessin, dans le département du Calvados.
 Église Saint-Vigor à Cheux, dans le département du Calvados.
 Église Saint-Vigor, à Colleville-Montgomery, dans le département du Calvados.
 Église Saint-Vigor à Colombiers-sur-Seulles, dans le département du Calvados.
 Église Saint-Vigor, à Marly-le-Roi, dans le département des Yvelines.
 Église Saint-Vigor, à Neau, dans le département de la Mayenne.
 Église Saint-Vigor à Saint-Vigor-d'Ymonville, dans le département de la Seine-Maritime.
 Église Saint-Vigor à Soliers, dans le département du Calvados.

Voir aussi
 Pour les différentes églises de ce nom : voir .
 Abbaye Saint-Vigor à Cerisy-la-Forêt, dans le département de la Manche.
 Abbaye Saint-Vigor à Saint-Vigor-le-Grand, dans le département du Calvados.

 

Saint-Vigor